Lishui kan avse följande platser i Kina:

 Lishui – stad på prefekturnivå i Zhejiang-provinsen
 Lishui, Nanjing – stadsdistrikt i  Mamkomg, Jiangsu-provinsen
 Lishui (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,20, long 113,16) – köping i Guangdong-provinsen
 Lishui (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,83, long 108,64) –  köping i Chongqings storstadsområde

 Lishui Shuiku–  vattenreservoar i Guangdong-provinsen